Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di Corrientes
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di Córdoba
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di La Rioja
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di Mendoza
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di Salta
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di Catamarca
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di San Juan
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di Tucumán
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di La Pampa
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di Misiones
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di Santiago del Estero
Dipartimento di La Capital – vecchio nome del Dipartimento di Juan Martín de Pueyrredón, dipartimento argentino nella provincia di San Luis
Dipartimento di Capital – dipartimento argentino nella provincia di Santa Fe